IOS může znamenat:
 iOS – operační systém mobilních multimediálních zařízení firmy Apple
 Cisco IOS – operační systém používaný na směrovačích a přepínačích firmy Cisco Systems
 Izraelské obranné síly
 Ios – řecký ostrov